Příjmení Bowen nese více různých osobností:

 Clare Bowen (* 1984) – australská herečka a zpěvačka
 Elizabeth Bowenová (1899–1973) – anglická spisovatelka a povídkářka irského původu
 Ioan Bowen Rees (1929–1999) – velšský spisovatel a aktivista
 Ira S. Bowen (1898–1973) – americký fyzik a astronom
 Julie Bowen (* 1970) – americká filmová a televizní herečka
 Mark Bowen (* 1963) – velšský fotbalista
 Otis R. Bowen (1918–2013) – americký republikánský politik
 Stephen Bowen (* 1964) – americký astronaut